Щербацкий — русская фамилия.

Известные носители:
 Щербацкий, Георгий — Иеромонах, префект Московской Славяно-Греко-Латинской Академии.
 Щербацкий, Фёдор Григорьевич (1792—1855) — генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.
 Щербацкий, Яков Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6203; 11 декабря 1840.

См. также 
 Щербицкий